Die Abkürzung GSN steht für:
 Bildungseinrichtungen
 Gewerbliche Schule Nagold
 Gymnasium Schloß Neuhaus in Paderborn
 Game Show Network, ein US-amerikanischer Fernsehsender
 Goal Structuring Notation, eine grafische Notation, um Ziele über Argumente und Lösungen nachzuweisen.
 Global Seismographic Network, ein globales Netzwerk von Breitband-Seismometern.

Abkürzung